Con il termine Redemptoris Mater si può indicare:
 Seminario Redemptoris Mater  – seminario di Cammino Neocatecumenale.
 Redemptoris Mater  – enciclica di Papa Giovanni Paolo II.